Следни списак награђених глумица за најбољу глумицу на телевизији.

Награђене

Спољашње везе 

Награде Сатурн
Награде

ja:サターン主演女優賞#テレビ